Гастон Доррен (нид. Gaston Dorren; род. 31 мая 1965, Валкенбюрг-ан-де-Гёл) — лингвист, специалист по нидерландскому языку, журналист и писатель. Он родился в Валкенбюрге-ан-де-Гёл в провинции Лимбург, и в настоящее время проживает в Амерсфорте со своей женой Марлен Беккер. Доррен — полиглот, который может говорить на шести разных языках и читать ещё на девяти. Доррен добился международного успеха после публикации книг Лингво на 12 языках и Вавилон — на 15. Он также разработал приложение под названием The Language Lovers Guide to Europe, которое сейчас недоступно.

Доррен написал свою предпоследнюю работу «Вавилон» полностью на английском и голландском языках. Книга была удостоена премии нидерландского языка в 2019 году языковым журналом Onze Taal и бельгийско-голландской культурной ассоциацией ANV. Его работы получили положительные отзывы от таких изданий, как Kirkus Reviews, The Guardian, The Wall Street Journal, и BBC.

Библиография 
Эта библиография охватывает только книги, написанные Дорреном, и не включает статьи для различных блогов, веб-сайтов и журналов.

Примечания

Ссылки 
 Language Writer

Нидерландские писатели
Лингвисты
Персоналии:Амерсфорт